Luray (Eure-et-Loir), een gemeente in het Franse departement Eure-et-Loir
 Luray (Kansas)
 Luray (Missouri)
 Luray (South Carolina)
 Luray (Virginia)